Serie B 1938/1939 var den tionde säsongen av fotbollsserien Serie B i Italien, och innebar att Fiorentina och Venezia gick upp till Serie A 1939/1940.

Tabell

Anmärkningslista

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1938 i Italien
1939 i Italien
Fotbollssäsongen 1938/1939
1938/1939